Pentru creatura mitologică, vezi Amphisbaena
{{Taxobox
| image = Amphisbaena alba03.jpg
| image_caption = Amphisbaena alba
| regnum = Animalia
| phylum = Chordata
| subphylum = Vertebrata
| classis = Reptilia
| ordo = Squamata
| subordo = Amphisbaenia
| familia = Amphisbaenidae
| genus = Amphisbaena
| genus_authority = Linnaeus, 1758
| synonyms = Anops, Aporarchus, Aulura, Bronia, Cadea, Cephalopeltis, Cercolophia, Cynisca, Diphalus, Lepidosternon, Leposternon, Ophioproctus, Rhinoblanus, SareaThe Reptile Database. www.reptile-database.org.
| subdivision_ranks = Specii
| subdivision = see text
}}Amphisbaena este un gen de reptile din familia Amphisbaenidae.

SpeciiNota bene: unde autoritatatea binomială este indicată în paranteze indică faptul că specia fost original descrisă într-un alt gen decât Amphisbaena.Amphisbaena absaberi (Strüssman & Carvalho, 2001)Amphisbaena acrobeles (Ribeiro, Castro-Mello & Nogueira, 2009)
 Amphisbaena alba Linnaeus, 1758Amphisbaena albocingulata Boettger, 1885Amphisbaena amazonica Vanzolini, 1951
 Amphisbaena anaemariae Vanzolini, 1997Amphisbaena angustifrons Cope, 1861Amphisbaena anomala (Barbour, 1914)
 Amphisbaena arda Rodrigues, 2003
 Amphisbaena arenaria Vanzolini, 1991Amphisbaena bahiana Vanzolini, 1964
 Amphisbaena bakeri Stejneger, 1904Amphisbaena barbouri Gans & Alexander, 1962Amphisbaena bassleri Vanzolini, 1951Amphisbaena bedai (Vanzolini, 1991)Amphisbaena bilabialatus (Stimson, 1972)
 Amphisbaena bolivica Mertens, 1929Amphisbaena borelli Peracca, 1897Amphisbaena brasiliana (Gray, 1865)Amphisbaena brevis Strüssmann & Mott, 2009
 Amphisbaena caeca Cuvier, 1829
 Amphisbaena camura Cope, 1862Amphisbaena carlgansi Thomas & Hedges, 1998Amphisbaena carli Pinna et al., 2010
 Amphisbaena carvalhoi Gans, 1965Amphisbaena caudalis Cochran, 1928Amphisbaena cayemite Thomas & Hedges, 2006Amphisbaena cegei Montero, Sáfadez & Álvarez, 1997Amphisbaena cerradensis (Ribeiro, Vaz-Silva & Santos, 2008)
 Amphisbaena crisae Vanzolini, 1997Amphisbaena cubana Gundlach & W. Peters, 1879Amphisbaena cuiabana (Strüssman & Carvalho, 2001)
 Amphisbaena cunhai Hoogmoed & Ávila-Pires, 1991
 Amphisbaena darwinii A.M.C. Duméril & Bibron, 1839
 Amphisbaena dubia L. Müller, 1924
 Amphisbaena fenestrata (Cope, 1861)
 Amphisbaena frontalis Vanzolini, 1991
 Amphisbaena fuliginosa Linnaeus, 1758Amphisbaena gonavensis Gans & Alexander, 1962Amphisbaena gracilis Strauch, 1881
 Amphisbaena hastata Vanzolini, 1991
 Amphisbaena heathi K. Schmidt, 1936Amphisbaena heterozonata Burmeister, 1861Amphisbaena hiata Montero & Céspedez, 2002
 Amphisbaena hogei Vanzolini, 1950Amphisbaena hyporissor Thomas, 1965
 Amphisbaena ibijara Rodrigues, Andrade & Lima, 2003
 Amphisbaena ignatiana Vanzolini, 1991Amphisbaena infraorbitale (Berthold, 1859)Amphisbaena innocens Weinland, 1862Amphisbaena kingii (Bell, 1833)Amphisbaena kisteumacheri (Porto, Soares & Caramaschi, 2000)Amphisbaena kraoh (Vanzolini, 1971)Amphisbaena leali Thomas & Hedges, 2006
 Amphisbaena leeseri Gans, 1964
 Amphisbaena leucocephala W. Peters, 1878
 Amphisbaena lumbricalis Vanzolini, 1996Amphisbaena manni Barbour, 1914Amphisbaena maranhensis Gomes & Maciel, 2012Amphisbaena maximus (Ribeiro et al., 2011)Amphisbaena medemi Gans & Mathers, 1977
 Amphisbaena mensae Castro-Mello, 2000

 Amphisbaena mertensii Strauch, 1881Amphisbaena microcephalum (Wagler, 1824)
 Amphisbaena miringoera Vanzolini, 1971
 Amphisbaena mitchelli Procter, 1923
 Amphisbaena munoai Klappenbach, 1966Amphisbaena myersi Hoogmoed, 1988
 Amphisbaena neglecta Dunn & Piatt, 1936
 Amphisbaena nigricauda Gans, 1966Amphisbaena occidentalis Cope, 1876Amphisbaena octostegum (A.H.A. Duméril, 1851)Amphisbaena pericensis Noble, 1921Amphisbaena plumbea Gray, 1872Amphisbaena polygrammica F. Werner, 1900Amphisbaena polystegum (A.H.A. Duméril, 1851)
 Amphisbaena pretrei A.M.C. Duméril & Bibron, 1839
 Amphisbaena prunicolor (Cope, 1885)
 Amphisbaena ridleyi Boulenger, 1890Amphisbaena roberti Gans, 1964Amphisbaena rozei Lancini, 1963
 Amphisbaena sanctaeritae Vanzolini, 1994Amphisbaena saxosa (Castro-Mello, 2003)
 Amphisbaena schmidti Gans, 1964Amphisbaena scutegirum Hemprich, 1820
 Amphisbaena silvestrii Boulenger, 1902Amphisbaena slateri Boulenger, 1907
 Amphisbaena slevini K. Schmidt, 1938Amphisbaena spurelli Boulenger, 1915Amphisbaena steindachneri Strauch, 1881Amphisbaena stejnegeri Ruthven, 1922Amphisbaena supernumeraria Mott, Rodrigues & dos Santos, 2009
 Amphisbaena talisiae Vanzolini, 1995Amphisbaena townsendi Stejneger, 1911Amphisbaena trachura Cope, 1885
 Amphisbaena tragorrhectes Vanzolini, 1971Amphisbaena uroxena Mott et al., 2008
 Amphisbaena vanzolinii Gans, 1963Amphisbaena varia Laurenti, 1768
 Amphisbaena vermicularis Wagler, 1824Amphisbaena wiedi Vanzolini, 1951Amphisbaena wuchereri (W. Peters, 1879)
 Amphisbaena xera Thomas, 1966

Lista speciilor conform Catalogue of Life:

 Amphisbaena alba Amphisbaena anaemariae Amphisbaena angustifrons Amphisbaena arda Amphisbaena arenaria Amphisbaena bakeri Amphisbaena barbouri Amphisbaena blanoides Amphisbaena bolivica Amphisbaena caeca Amphisbaena camura Amphisbaena carlgansi Amphisbaena carvalhoi Amphisbaena caudalis Amphisbaena cayemite Amphisbaena cegei Amphisbaena crisae Amphisbaena cubana Amphisbaena cunhai Amphisbaena darwinii Amphisbaena dubia Amphisbaena fenestrata Amphisbaena frontalis Amphisbaena fuliginosa Amphisbaena gonavensis Amphisbaena gracilis Amphisbaena hastata Amphisbaena heathi Amphisbaena hiata Amphisbaena hogei Amphisbaena hyporissor Amphisbaena ibijara Amphisbaena ignatiana Amphisbaena innocens Amphisbaena leali Amphisbaena leeseri Amphisbaena leucocephala Amphisbaena lumbricalis Amphisbaena manni Amphisbaena medemi Amphisbaena mensae Amphisbaena mertensii Amphisbaena minuta Amphisbaena miringoera Amphisbaena mitchelli Amphisbaena munoai Amphisbaena myersi Amphisbaena neglecta Amphisbaena nigricauda Amphisbaena occidentalis Amphisbaena palirostrata Amphisbaena pericensis Amphisbaena plumbea Amphisbaena polygrammica Amphisbaena pretrei Amphisbaena prunicolor Amphisbaena ridleyi Amphisbaena rozei Amphisbaena sanctaeritae Amphisbaena schmidti Amphisbaena silvestrii Amphisbaena slateri Amphisbaena slevini Amphisbaena spurelli Amphisbaena stejnegeri Amphisbaena talisiae Amphisbaena tragorrhectes Amphisbaena vanzolinii Amphisbaena vermicularis Amphisbaena xeraReferințe

Lectură suplimentară
Gans, C. 2005. Checklist and Bibliography of the Amphisbaenia of the World. Bull. American Mus. Nat. Hist. (289): 1-130.

Linnaeus, C. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, diferentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio Decima, Reformata. Stockholm: L. Salvius. 824 pp. (Genus "Amphisbæna"'', p. 229.)

Legături externe